Коша́чьи аку́лы () — семейство акул отряда кархаринообразные (Carcharhiniformes).

Описание 
Кошачьи акулы обладают удлинённым телом. У них 2 спинных и 2 анальных плавника. Только у вида Pentanchus profundicolus первый спинной плавник отсутствует. Длина разных видов от 21 см до 1,7 м. Окраска у разных видов также сильно варьируют.
Питаются беспозвоночными и более мелкой рыбой.

Встречаются в умеренных и тропических морях по всему миру от литорали до 2000 и более м в зависимости от вида.

Некоторые виды яйцеживородящие, но большинство откладывает яйца в жёсткой оболочке, снабжённой усиками (русалочий кошелёк).

Акулы из рода Cephaloscyllium при опасности заполняют желудок водой или воздухом и увеличивают обхват тела в 2—3 раза.

Акулы и человек 
Atelomycterus macleayi редко вырастает более 0,6 м в длину, поэтому часто содержится в домашнем аквариуме. Но чаще в аквариумах содержат коралловых кошачьих акул (Atelomycterus marmoratus).

Роды 
Семейство включает 17 родов и более 150 видов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Кошачьи акулы

Примечания

Литература 
 

 
Семейства хрящевых рыб